«Шляхи» — двотижневик літератури й громадського життя, орган Українського студентського союзу. Виходив у Львові у 1913–1915 роках; також літературно-науковий і суспільно-політичний двотижневик, орган Легіону українських січових стрільців. Виходив з грудня 1915 до 1918 року.